

Выпущенные альбомы 
 Swing and Dance with Frank Sinatra (Фрэнк Синатра)

Классическая музыка 
 Арнольд, Малколм (Malcolm Arnold) — Английские танцы для оркестра op. 27
 Арутюнян, Александр — Концерт для трубы с оркестром
 Бабаджанян, Арно — Героическая баллада
 Блох, Эрнст — Suite hébraïque
 Кейдж, Джон — Струнный квартет
 Крам, Джордж (George Crumb) — A Cycle of Greek Lyrics для голоса и ф-п.
 Кшенек, Эрнст (Ernst Krenek) — Suite for String Trio — Parvula Corona Musicalis

Родились

Январь 
 3 января — Оливье Грейф (ум. ) — французский композитор и пианист
 5 января — Крис Стейн — американский музыкант и автор песен, сооснователь и гитарист группы Blondie
 12 января — Татьяна Рудиченко (ум. ) — советский и российский музыковед
 21 января — Билли Оушен — британский певец и композитор
 23 января —  (ум. ) — американский музыкант, органист и аккордеонист группы E Street Band
 25 января — Татьяна Чаусова (ум. ) — советская и российская органистка, музыкальный педагог и музыковед

Февраль 
 1 февраля
 Айрат Кубагушев (ум. ) — советский и российский композитор, фольклорист и музыкальный педагог
 Майк Кэмпбелл — американский музыкант, продюсер и автор песен, гитарист группы Tom Petty and the Heartbreakers
 2 февраля — Дмитрий Данин (ум. ) — советский и российский музыкант, певец, композитор и аранжировщик
 5 февраля — Ирина Лозовая (ум. ) — советский и российский музыковед и педагог
 6 февраля
 Агахан Абдуллаев (ум. ) — советский и азербайджанский ханенде
 Натали Коул (ум. ) — американская певица, автор песен и актриса
 12 февраля
 Роза Аккучукова (ум. ) — советская и российская певица
 Стив Хэкетт — британский музыкант, гитарист группы Genesis
 13 февраля — Питер Гэбриел — британский певец, музыкант и автор песен, вокалист группы Genesis
 14 февраля — Роджер Фишер — американский музыкант, основатель и гитарист группы Heart
 20 февраля —  (ум. ) — американский музыкант, автор песен и музыкальный продюсер, сооснователь, гитарист и басист группы Steely Dan
 22 февраля — Дженезис Пи-Орридж (ум. ) — британский певец, музыкант и автор песен, басист и вокалист группы Throbbing Gristle
 26 февраля —  — американский музыкант, певец и автор песен, клавишник группы Journey

Март 
 18 марта —  (ум. ) — американский музыкант, основатель и барабанщик группы The Doobie Brothers
 21 марта — Елена Фирсова — советский и британский композитор
 22 марта — Дэвид Голуб (ум. ) — американский пианист и дирижёр
 27 марта
 Тони Бэнкс — британский музыкант и автор песен, клавишник группы Genesis
 Мария Юинг (ум. ) — американская оперная и джазовая певица (сопрано и меццо-сопрано)
 29 марта — Мори Канте (ум. ) — гвинейский и малийский исполнитель на коре и певец
 30 марта —  (ум. ) — британский музыкант, гитарист группы Procol Harum

Апрель 
 2 апреля — Клаус Арп (ум. ) — немецкий композитор и дирижёр
 3 апреля — Марфа Колесова-Расторгуева (ум. ) — советская и российская эстрадная певица и артистка цирка
 5 апреля — Агнета Фельтског — шведская певица, вокалистка группы ABBA
 10 апреля
 Эдди Хейзел (ум. ) — американский музыкант, гитарист группы Parliament-Funkadelic
 Пётр Чухрай (ум. ) — советский и украинский бандурист и музыкальный педагог
  (ум. ) — валлийский музыкант, вокалист и басист группы Budgie
 12 апреля — Дэвид Кэссиди (ум. ) — американский актёр и певец
 23 апреля — Юрий Загороднюк (ум. ) — советский и российский скрипач

Май 
 1 мая — Сергей Захаров (ум. ) — советский и российский эстрадный певец (баритон) и актёр
 5 мая — Александр Громыш (ум. ) — советский и украинский оперный певец
 6 мая — Збигнев Водецкий (ум. ) — польский музыкант, певец, композитор, актёр и телеведущий
 8 мая — Лепо Сумера (ум. ) — советский и эстонский композитор
 9 мая
  — американский музыкант, бас-гитарист группы Cheap Trick
  (ум. ) — американский кантри-певец, гитарист и автор песен
 13 мая
  (ум. ) — британский музыкант, гитарист группы Fleetwood Mac
 Стиви Уандер — американский певец, музыкант и автор песен
 23 мая — Арсений Жаков (ум. ) — советский и российский классический гитарист, композитор и педагог

Июнь 
 11 июня —  (ум. ) — американская певица, вокалистка группы The Pointer Sisters
 12 июня —  — американский музыкант, барабанщик группы Cheap Trick
 19 июня — Энн Уилсон — американская певица и автор песен, вокалистка группы Heart
 21 июня — Джоуи Крамер — американский музыкант, барабанщик группы Aerosmith
 24 июня
 Валерий Бровко (ум. ) — советский и российский композитор, аранжировщик и музыкант
 Вильфред (ум. ) — австрийский певец и композитор
 26 июня — Бободжон Азизов (ум. ) — советский и таджикский певец и артист театра

Июль 
 18 июля — Гленн Хьюз (ум. ) — американский певец и танцор, вокалист группы Village People
 24 июля — Ядранка Стоякович (ум. ) — югославская и боснийская певица и композитор
 25 июля — Кэнъити Хагивара (ум. ) — японский актёр и певец

Август 
 4 августа — Юрий Маркелов (ум. ) — советский и российский композитор
 7 августа — Анатолий Нименский (ум. ) — советский и российский композитор
 14 августа — Валерий Шаповалов (ум. ) — советский и российский певец и музыкант
 20 августа —  — американский музыкант, барабанщик группы Parliament-Funkadelic

Сентябрь 
 3 сентября — Паве Майянен (ум. ) — финский певец, автор песен, басист, клавишник, барабанщик, гитарист и продюсер
 9 сентября —  — американский певец, музыкант и автор песен, гитарист группы The Doobie Brothers
 10 сентября — Джо Перри — американский музыкант и автор песен, основатель и гитарист группы Aerosmith
 24 сентября — Владимир Полубоярцев (ум. ) — советский и украинский театральный актер, режиссёр и опереттный певец (баритон)

Октябрь 
 2 октября — Майк Резерфорд — британский музыкант и автор песен, гитарист и басист группы Genesis
 5 октября — Эдди Кларк (ум. ) — британский рок-музыкант и вокалист, гитарист группы Motörhead
 11 октября —  (ум. ) — американский музыкант, саксофонист группы Earth, Wind & Fire
 20 октября
 Виктор Гришин (ум. ) — советский и российский ударник и композитор
 Том Петти (ум. ) — американский рок-музыкант, певец и автор песен, лидер группы Tom Petty and the Heartbreakers

Ноябрь 
 17 ноября — Вячеслав Лупачёв (ум. ) — советский и российский гобоист и музыкальный педагог
 22 ноября
 Стивен Ван Зандт — американский музыкант и автор песен, гитарист группы E Street Band
 Тина Уэймут — американская певица, музыкант и автор песен, основательница и басистка группы Talking Heads
 24 ноября
 Боб Бёрнс (ум. ) — американский музыкант, барабанщик группы Lynyrd Skynyrd
 Павел Татаров (ум. ) — советский и российский оперный певец (тенор)
 26 ноября — Владимир Букин (ум. ) — советский и российский оперный певец (драматический баритон)

Декабрь 
 13 декабря — Людмила Сенчина (ум. ) — советская и российская певица и актриса
 16 декабря — Сергей Комаров (ум. ) — советский и российский аккордеонист

Без точной даты 
 Ольга Мещерякова (ум. ) — советская и российская оперная певица и музыкальный педагог
  (ум. ) — бразильский скрипач и композитор

Скончались 
 3 января — Ангел Букорештлиев (79) — болгарский композитор, дирижёр, фольклорист и педагог
 30 марта — Ада Браун (59) — американская блюзовая певица
 3 апреля — Курт Вайль (50) — немецкий и американский композитор
 11 апреля — Николай Адуев (54) — русский советский поэт, драматург и либреттист
 23 апреля — Джемма Беллинчони (85) — итальянская оперная певица (сопрано) и музыкальный педагог
 30 апреля — Ольга Бьёркегрен (92) — шведская актриса и оперная певица
 13 мая
 Николай Авьерино (78) — русский и американский скрипач и музыкальный педагог
 Паулина де Ана (87) — немецкая оперная певица (сопрано)
 18 мая — Давид Бертье (67) — украинский советский скрипач, дирижёр и музыкальный педагог
 29 мая — Ольга Бахуташвили-Шульгина (74) — грузинская советская оперная певица (лирико-драматическое сопрано) и музыкальный педагог
 9 июня —  (66) — американский пианист, композитор и актёр
 1 июля — Пётр Агафошин (75) — русский советский классический гитарист и музыкальный педагог
 11 июля —  (55) — американский автор песен и продюсер
 8 августа — Николай Мясковский (69) — русский и советский композитор, музыкальный педагог и критик
 15 сентября — Павел Андреев (76) — русский и советский оперный певец (бас-баритон) и музыкальный педагог
 23 октября — Эл Джолсон (64) — американский эстрадный певец и киноактёр
 2 декабря — Адольфо Бетти (75) — итальянский скрипач
 без точной даты — Ашуг Асад (74/75) — азербайджанский советский ашуг

См. также